Normanville puede referirse a:

 Normanville, comuna francesa situada en Eure.
 Normanville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.